

Medios de comunicación 

 Sol de España (1967-1982), periódico español.
 El Sol (1917-1939), periódico de Madrid, España.
 El Sol (1990-1992), periódico español.
 El Sol (f.????), periódico peruano.
 El Sol (1821-1824), periódico mexicano.
 El Sol de México, periódico mexicano.
 El Sol (1922-1967), semanario socialista uruguayo.
El Sol, emisora colombiana, perteneciente a la red RCN Radio

Toponimia 

Divisiones administrativas
 Del Sol, Texas.
Estaciones
 Del Sol, estación del Metro de Santiago.
 El Sol, estación del Tren Limache-Puerto.
Edificios
 Sala El Sol, sala de conciertos de Madrid, España.

Miscelánea 

 El Sol (2010), película de animación argentina.
 El Sol, naipe del tarot.